Csehország
 Skalička, település a Brno-vidéki járásban
 Skalička, település a Přerovi járásban
 Skalička, Skalice község része a Hradec Králové-i  járásban
 Skalička, Zábřeh településrésze a Šumperki járásban